Карасёв () — русская фамилия, а также топоним.

Карасёв 

 
 
 Карасёв, Альберт Сергеевич (1942—2003) — генерал-майор.
 
 Карасёв, Антон Андреевич (1909—1980) — Герой Советского Союза.
 
 Карасёв, Вадим Юрьевич (род. 1956) — советский и украинский политолог и политик.
 Карасёв, Валерий Николаевич (род. 1946) — советский гимнаст.
 Карасев, Валерий Павлович (род. 1943) — советский и российский физик, оптик.
 Карасёв, Василий Николаевич (род. 1971) — советский и российский баскетболист, тренер.
 
 
 Карасёв, Геннадий Иванович (род. 1971) — советский и белорусский футболист.
 Карасёв, Денис Анатольевич (1963—2021) — советский и российский актёр.
 
 Карасёв, Евгений Кириллович (1937—2019) — советский и российский поэт.
 
 Карасёв, Игнатий Андреевич (1906—?) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 
 Карасёв, Макар Дмитриевич (1916—1978) — советский физик.
 
 
 Карасёв, Павел Сергеевич (род. 1992) — российский футболист.
 
 Карасёв, Станислав Александрович (род. 1947) — советский футболист.



Топоним 
 Карасёв — древнерусское название города Белогорск в Крыму.
 Карасёв — хутор в Серафимовичском районе Волгоградской области.
 Карасев — хутор в Тихорецком районе Краснодарского края.

Примечания

См. также 
 Карасёвы — дворянский род
 
 
 Большое Карасёво
 Малое Карасёво